Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1990 (oryg. Iceberg United States Grand Prix) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 11 marca 1990, po raz drugi na torze Phoenix Circuit.

Lista startowa 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Nie zakwalifikowali się

Nie prekwalifikowali się

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

Stany Zjednoczone
1990
1990 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Phoenix